Grundlsee heißen:

 Grundlsee (Gemeinde), Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark
 Grundlsee (See), See im Salzkammergut 
 Grundlsee (Roman), 2013 erschienener Roman von Gustav Ernst